I primi Goodwill Games furono una manifestazione multisportiva tenutasi a Mosca, nell'allora Unione Sovietica, dal 5 al 20 luglio 1986.

Sport 

 Atletica
 Canottaggio
 Ciclismo
 Ginnastica

 Judo
 Nuoto
 Pallacanestro
 Pallamano

 Pallanuoto
 Pallavolo (M - F)
 Pentathlon moderno
 Pugilato

 Sollevamento pesi
 Tennis
 Tuffi
 Wrestling

Medagliere

Collegamenti esterni